Az 1998-as férfi kosárlabda-világbajnokság a 13. volt a sportág történetében. Görögországban, rendezték 1998. július 29. és augusztus 9. között.

Lebonyolítás 
A 16 csapatot 4 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első három helyezett jutott tovább a középdöntőbe, a negyedik helyezettek a 13–16. helyért játszhattak.

A középdöntőben az A- és B, valamint a C- és D csoport továbbjutott csapatai újabb körmérkőzéseket játszottak, de csak azok a csapatok mérkőztek egymással, amelyek a csoportkörben nem találkoztak, a csoportkörben lejátszott eredményeiket is figyelembe vitték.

A két középdöntő csoportból az első négy helyezett jutott az negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A középdöntőből kiesett csapatok a 9–12. helyért játszhattak. Minden helyezésért játszottak helyosztó mérkőzést.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

Egyenes kieséses szakasz

A 13–16. helyért

A 15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1998-as női kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság F
1998